Сан-Сімон:

 Сан-Сімон (Аризона) — невключена територія в штаті Аризона, США
 Сан-Сімон (Сальвадор) — муніципалітет в Сальвадорі
 Сан-Сімон (Філіппіни) — муніципалітет на Філіппінах
 Сан-Сімон (Єрусалим) — район в Єрусалимі
 Сан-Сімон (долина) — долина поруч з горами Дос-Кабесас в штаті Аризона, США